

Architettura 
 Palazzo Sulzer – palazzo storico di Napoli

Astronomia 
 16505 Sulzer – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Sulzer – industria fondata nel 1834 a Winterthur in Svizzera

Persone 
 Alain Claude Sulzer – scrittore svizzero alemanno
 Alexander Sulzer – hockeista su ghiaccio tedesco
 Johann Georg Sulzer – filosofo svizzero
 William Sulzer – avvocato e politico statunitense